Katapult je

 letecký katapult – zařízení usnadňující start letadel, typicky z paluby letadlové lodě
 katapult (letadlo) – záchranný prostředek pilota
 katapult (stroj) – válečný obléhací stroj
 Katapult (hudební skupina) – česká kapela
 Katapult (film) – film Jaromila Jireše z roku 1983 podle románu Vladimíra Párala
 Katapult (TV pořad) – zábavná televizní soutěž s Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem (1999)